Rapti (Grècia), riu de l'Arcàdia, Grècia.
 Rapti Oriental riu del Nepal.
 Rapti Occidental o simplement Rapti, riu de l'Índia.
 Burhi Rapti, antic llit del riu Rapti Occidental al nord del seu modern curs.
 Zona de Rapti, divisió administrativa del Nepal.